Лобазово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лобазово — посёлок в Куйбышевском районе Калужской области.
 Лобазово — деревня в Оленинском районе Тверской области.